«Данді Юнайтед» (, ) — шотландський футбольний клуб із міста Данді, заснований 1909 року. Виступає у Шотландський Чемпіоншип

Досягнення

Національні 

Чемпіонат Шотландії:
 Чемпіон (1): 1983

Перший дивізіон:
 Друге місце (1): 1996

Другий дивізіон:
 Переможець (2): 1925, 1929
 Друге місце (2): 1932, 1960

Кубок Шотландії:
 Володар (2): 1994, 2010
 Фіналіст (8): 1974, 1981, 1985, 1987, 1988, 1991, 2005, 2014

Кубок Ліги:
 Володар (2): 1980, 1981
 Фіналіст (5): 1982, 1985, 1998, 2008, 2015

Європа 

Кубок європейських чемпіонів:
 Півфіналіст (1): 1983/84

Кубок УЄФА:
 Фіналіст (1): 1986/87
 Чвертьфіналіст (2): 1981/82, 1982/83

Інші 

Scottish Challenge Cup:
 Фіналіст (1): 1995–96

Forfarshire Cup:
 Володар кубка (21):  1910–11, 1914–15, 1919–20, 1928–29, 1929–30, 1947–48, 1950–51, 1953–54, 1960–61, 1962–63, 1964–65, 1968–69, 1971–72, 1974–75, 1975–76, 1976–77, 1979–80, 1984–85, 1986–87, 1987–88, 2004–05

Виступи в єврокубках

Посилання 
 Офіційна сторінка 

Футбольні клуби Шотландії
Футбольні клуби, засновані 1909
Данді